Sæson 2012-13 i Nordic Bet Ligaen (1. division), som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreres af DBU. Vinderen og andenpladsen rykker op i Superligaen. Nr. 11 og 12 rykker ned i 2. division..

De første kampe blev spillet 28. juni 2012, og sidste runde blev afviklet den 26. maj 2013.

Deltagere

Personer og sponsorer

Træner udskiftninger

Slutstilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Opdateret:

Topscoreliste 

Opdateret:

Referencer 

Fodboldsæson 2012-13
Sæsoner i 1. division (fodbold)